Pinnowsee ist der Name folgender Seen:

 Großer Pinnowsee, See am Rand der Schorfheide, Brandenburg
 Kleiner Pinnowsee, See am Rand der Schorfheide, Brandenburg

Siehe auch:
 Pinnower See